Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Czarnik – polski historyk
 Austin Czarnik – amerykański hokeista
 Henryk Czarnik – polski wojskowy, piłkarz, hokeista, działacz sportowy
 Kazimierz Czarnik – polski adwokat, działacz sokoli
 Marcin Czarnik – polski aktor teatralny i filmowy
 Oskar Stanisław Czarnik – polski literaturoznawca, działacz opozycji w PRL
 Teresa Czarnik-Sojka – polska dziennikarka, posłanka na Sejm